O Limerick 37 é um clube de futebol irlandês. Sua sede fica na cidade de Limerick.

Ligações externas
 Página Oficial

Clubes de futebol da Irlanda
Clubes de futebol fundados em 2007